Валя Кузьмина (, от  — Долина Кузьмина) — село в Глыбокском районе Черновицкой области Украины.

В 1497 году здесь состоялось Сражение у Козминского леса.

Почтовый индекс — 60411. Телефонный код — 03734. Код КОАТУУ — 7321080501.

Местный совет 
60411, Черновицкая обл., Глыбокский р-н, с. Валя Кузьмина

Примечания

Ссылки 
 Валя Кузьмина на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Черновицкой области 

Населённые пункты Глыбокского района